Türpitz bezeichnet:

 Philip Türpitz (* 1991), deutscher Fußballspieler

 deutscher Name für Cierpice (Przeworno), Dorf in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien